Indianas viceguvernör (Lieutenant Governor of Indiana) är ett offentligt ämbete som inrättades år 1816 i enlighet med den amerikanska delstaten Indianas konstitution samma år som Indiana blev delstat i USA.

Lista över viceguvernörer från 1816 till idag

Se även
Lista över guvernörer i Indiana
Demokratisk-republikanska partiet
Demokratiska partiet
Republikanska partiet
Whigpartiet

Referenser

Externa länkar
 IN.gov - Lieutenant Governor